Адильбаев — фамилия; имеет женскую форму Адильбаева. Известные носители:

 Адильбаев, Кабдырахман (1910—1967) — колхозник, звеньевой колхоза «Ундрис», Герой Социалистического Труда (1948).
 Адильбаев, Танирберген (род. 1914) — Председатель Верховного Суда Казахской ССР (1943—1945).
 Адильбаев, Фазыл (1925—1975) — командир пулемётного расчёта, сержант, полный кавалер ордена Славы.